Янис Сергеевич Бефус (род.17 января 1992) - российский хоккеист с мячом,
полузащитник сборной России и Динамо Москва, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России.

Его брат Артур Бефус играет за «Знамя-Удмуртия» и сборную Латвии.

Биография 

Воспитанник школы «Старт» (Нерехта Костромской области).  
Выступал за «Боровичи» (Боровичи Новгородской области), «Саяны-Хакасия» (Абакан).  
В 2010-2012, 2013-2016, 2020-2023 годах - в «Динамо» (Москва).  
В 2016-2017 годах - в «Воднике» (Архангельск). 
В 2017-2019 годах - в СКА-Нефтянике (Хабаровск).  

1-ый мяч забил во 2 игре, 22 ноября 2009 года в выездной игре с командой СКА-Нефтяник (3:3), на 65 минуте. 
50-ый мяч забил в 137 игре, 23 февраля 2014 года в выездной игре с командой Динамо-Казань (8:3), на 76 минуте с передачи Дмитрия Попутникова. 
100-ый мяч забил в 258 игре, 6 февраля 2019 года в домашнем матче с командой Водник (5:3), на 4 минуте с передачи Алана Джусоева. 
150-ый мяч забил в 320 игре, 6 марта 2021 года в домашнем матче с командой Волга (17:2), на 14 минуте. 

Принимал участие в 8 турнирах на кубок Мира (2010-2011, 2013-2015, 2017-2019) - 36 игр, 14 мячей, 6 передач. 
Принимал участие в 5 турнирах на кубок Чемпионов (2010-2011, 2013-2015) - 16 игр, 10 мячей, 7 передач. 
Принимал участие в 1 турнире на кубок ЭксТе (2019) - 4 игры, 1 мяч, 1 передача. 
В суперкубке России принимал участие 5 раз - 5 игр, 3 мяча, 2 передачи.

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Чемпион России (5) - 2011/12, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22. 
 Серебряный призёр чемпионата России (4) - 2010/11, 2013/14, 2014/15, 2020/21. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (1) - 2015/16. 
 Обладатель Кубка России (7) - 2010/11, 2011, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 
 Обладатель Суперкубка России (2) - 2018/19, 2021/22. 
 Финалист Суперкубка России (3) — 2017/18, 2019/20, 2020/21. 
 Победитель Первенства России среди команд первой лиги 2008/09 годов (в составе ХК «Боровичи»).

 клубные (международные):

 Обладатель (1) - Кубка Мира 2013. 
 Обладатель (2) - Кубка Чемпионов 2013, Кубка Чемпионов 2015,. 
 Финалист (2) - Кубка Чемпионов 2010, Кубка Чемпионов 2014. 

 в составе сборной России:

 Чемпион мира (3) - 2014, 2016, 2018. 
 Серебряный призёр чемпионата мира (1) - 2017. 
 Победитель турнира Четырёх наций (2) - 2017, 2019. 
 Второй призёр турнира Четырёх наций (1) - 2018. 
 Второй призёр турнир трёх наций - 2020.  
 Второй призёр Открытого Кубок Красноярского края (1) - 2021. 

 личные:

Лучший ассистент чемпионата России — 2021/22 (36 передач). 
В списке 22-х лучших игроков сезона (6): 2016-2019, 2021-2022.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 16 / 15 команд 

  Чемпионат России                    Кубок России
  1.Волга                = 24 мяча    1-2.Ак Барс-Динамо    = 7     
  2.Ак Барс-Динамо       = 19         1-2.Старт             = 7    
  3.Родина               = 15         3-5.Водник            = 6
  4.Байкал-Энергия       = 14         3-5.Волга             = 6
  5-8.Водник             = 12         3-5.Уральский трубник = 6
  5-8.Старт              = 12         6-8.Мурман            = 5
  5-8.Строитель С        = 12         6-8.Строитель         = 5
  5-8.Уральский трубник  = 12         6-8.Родина            = 5
  9-10.Зоркий            = 10         9-10.Зоркий           = 3
  9-10.Сибсельмаш        = 10         9-10.Студенческая
 11.СКА-Нефтяник         =  9              сборная России   = 3
 12-13.Енисей            =  7        11-13.Динамо М         = 2
 12-13.Мурман            =  7        11-13.Сибсельмаш       = 2
 14.Кузбасс              =  6        11-13.Енисей           = 2
 15.Динамо М             =  4        14-15.СКА-Нефтяник     = 1
 16.Локомотив Ор         =  2        14-15.Волга-2          = 1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал  в 87 играх 
по 2 мяча забивал  в  18 играх 
по 3 мяча забивал  в  16 играх 
по 4 мяча забивал  в  1 игре 
Свои 175 мячей забросил в 122 играх, в 231 игре мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 30 играх 
по 2 мяча забивал в 7 играх 
по 3 мяча забивал в 3 играх 
по 4 мяча забивал в 2 играх 

Свой 61 мяч забросил в 42 играх, в 65 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 41 матчей / 21 мяч;  33 победы,  3 ничьих,  5 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте «Динамо» (Москва)
 Профиль на сайте ФХМР 
 Профиль на сайте СКА-Нефтяник
 Профиль на сайте Bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Саяны»
Игроки КХМ «Боровичи»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»